Pier Luigi Vestrini – canottiere e pittore italiano
 Renzo Vestrini – canottiere e pittore italiano
 Roberto Vestrini – canottiere italiano